Список населённых пунктов Междуреченского сельсовета Сокольского района Нижегородской области:

Примечания 

Междуреченский сельсовет